Frauenberg, dans le département de la Moselle, en France ;
Frauenberg (Nahe), dans le land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne ;
Frauenberg (Autriche), dans le land de Styrie, en Autriche ;
Sanctuaire de Frauenberg ;
Nécropole de Frauenberg (Flavia Solva).

Homonymie de toponyme